

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alfred Tonnellé (1831-1858), écrivain, poète et pyrénéiste français, petit-fils de Louis-Henry-Jérôme ;
 Louis-Henry-Jérôme Tonnellé (1770-1847), chirurgien français ;
 Louis Tonnellé (1803-1860), médecin français, fils de Louis-Henry-Jérôme ;

Autres
 Rabelais-Tonnellé est un quartiers de Tours dans le département d'Indre-et-Loire ;
 Le stade Tonnellé est un stade de la ville de Tours ;
 Le campus Tonnellé, est un campus du CHRU de Tours en France ;

Homonymie
Homonymie de patronyme